Plusieurs autoroutes sont désignées par le code A5 ou A-5 :
  Autoroute allemande A5 (en allemand : Bundesautobahn 5 ou HaFraBa), reliant Hattenbach à Weil am Rhein ;
  Autoroute autrichienne A5 (en allemand : Autobahn A5 ou Nord Autobahn) , reliant Großebersdorf à Mistelbach an der Zaya ;
  Autoroute belge A5 (en flamand : Autosnelweg A5), un projet d'autoroute belge ;
  Autoroute bulgare A5 (en bulgare : Avtomagistrala A5 ou Awtomagistrala Tscherno More) reliant Varna à Bourgas ;
  Autoroute chypriote A5 (en grec : Aftokinitodromos A5, en turc : Otoyol A5), reliant Limassol à Larnaca ;
  Autoroute croate A5 (en croate : Autocesta A5), reliant Osijek à Slavonski Brod;
  Autoroute espagnole A-5 (en espagnol : Autovía A-5 ou Autovía del Suroeste), reliant Madrid à Badajoz;
  Autoroute française A5 reliant Paris à Langres ;
  Autoroute grecque A5 reliant Ioannina à Río ;
  Autoroute nationale 5 (en anglais : National Highway 5), reliant Chennai à Jharpokharia en Inde ;
  Autoroute italienne A5 (en italien : Autostrada A5 ou Autostrada della Valle d'Aosta ; en français : Autoroute A5 ou Autoroute de la Vallée d'Aoste), reliant Settimo Torinese à Courmayeur ;
  Autoroute kazakh A5, reliant Aksay à la frontière chinoise ;
  Autoroute marocaine A5, reliant Tanger Med à Rabat ;
  , reliant Lagos à Ibadan;
  Autoroute néerlandaise A5 (en néerlandais : Rijksweg 5), reliant l'A4 à l'A9 dans la commune de Haarlemmermeer ;
  Autoroute portugaise A5 (en portugais : Auto-estrada A5), reliant Lisbonne à Cascais;
  Autoroute québécoise 5 (A-5), reliant Gatineau à La Pêche;
  Autoroute roumaine A5 qui relie Brașov et Bacău (en projet);
  Autoroute serbe A5 (en serbe : Државни пут ІА реда А5, Državni put IA reda A5 ou ‘Моравски Коридор’, ‘Moravski Koridor’), entre Pojate (connexion de l’autoroute serbe A1 (en serbe : Државни пут ІА реда А1, Državni put IA reda A1) et l’autoroute serbe A2 (en serbe : Државни пут ІА реда А2, Državni put IA reda A2)) près de Preljina ;
  Autoroute slovène A5 (en slovène : Avtocesta A5), reliant l'A1 (au nord de Maribor) à la frontière hongroise;
  Autoroute suisse A5 (en allemand : Autobahn A5, en italien Autostrada A5), reliant Yverdon-les-Bains à Luterbach.

Voir aussi